

Міста-ювіляри

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події 
 3 жовтня — у драмтеатрі відбулися урочистості з нагоди 10-річчя з дня виходу першого номера газети «Вільне життя»

З'явилися

Видання

Зникли

Особи

Народилися

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1949 у Тернополі

Примітки

Джерела

Посилання